Australië:
Como (Nieuw-Zuid-Wales), plaats in Nieuw-Zuid-Wales
Como (West-Australië), plaats in West-Australië

Italië:
Como (provincie), provincie in de regio Lombardije
Como (stad), hoofdstad van de gelijknamige provincie
Como Calcio 1907, voetbalclub
Comomeer (Italiaans: Lago di Como of Lario), meer in Lombardije
Bisdom Como

Verenigde Staten:
Como (Mississippi), plaats in de staat Mississippi
Como (North Carolina), plaats in de staat North Carolina
Como (Texas), plaats in de staat Texas
Como (Wisconsin), plaats in de staat Wisconsin

Personen
Perry Como (1912-2001), Amerikaans zanger